«Звёздный путь: Во́яджер» (, VOY или VGR) — четвёртый научно-фантастический телесериал на основе вселенной «Звёздный путь» (), созданный Риком Берманом, Майклом Пиллером и Джери Тейлор.

Пилотная серия «Опекун» () вышла на экраны 16 января 1995 года. 23 мая 2001 года была показана последняя серия «Конец игры» ().

Сюжет 

В первой серии («Опекун»; время действия — 2371 год) новый звездолёт Звёздного флота Объединённой федерации планет «USS Вояджер (NCC-74656)» () получает своё первое задание — найти корабль террористической организации Маки́ (), скрывшийся в необычном регионе космического пространства, известном как Пустошь.

По случайному стечению обстоятельств оба корабля попадают в пространственную аномалию, созданную интергалактическим существом — Опекуном, и оказываются в дельта-квадранте, за 70 тысяч световых лет от Земли с перспективой потратить на обратный путь не одно десятилетие.

В поисках пропавших членов экипажей команды «Вояджер» и Маки вынуждены работать вместе. В процессе поисков они обретают своего первого врага — кейзонов; во время атаки рейдеров кейзонов кораблём Маки приходится пожертвовать, а спасшийся экипаж поднимается на борт «Вояджерa». С этого момента две враждующих команды вынуждены объединиться для того, чтобы спастись от врагов и сохранить себе жизнь.

Они создают новую команду, которая на протяжении семи телевизионных сезонов возвращается домой, на Землю. За время этого путешествия им предстоит сделать новые открытия и познакомиться со смертельными врагами и новыми расами: видианцами, борг и видом 8472.

Путешествие «Вояджерa» успешно завершается в последнем сезоне сериала (время действия — 2377 год), в серии «Конец игры» ().

Персонажи и актёры 
Основные роли сериала представлены в таблице.

Роли второго плана 
Второстепенные роли сериала представлены в таблице.

Критика

Реакция зрителей 
Реакция поклонников «Звёздного пути» не была однозначной и породила множество спекуляций. Рейтинги «Вояджера» были ниже сериала «Глубокий космос 9» и намного меньше, чем у полюбившегося публике «Следующего поколения». При этом существует сообщество поклонников именно этой саги, которые считают её тонко настроенной системой подачи зрительского образа, включающего в себя удачный подбор актёров, гениальный сценарий и тонкий юмор, отражающие позитивную эмоциональную энергию взаимодействия в команде.

Много критики свалилось на образ капитана «Вояджерa» — Кэтрин Джейнвэй. Она стала первой женщиной-капитаном в центре сериала. Многие поклонники посчитали этот образ куда менее удачным и не соответствующим уровню, заданному капитанами Кирком, Пикаром и Сиско из предыдущих сериалов «Звёздного пути».

Не понравился треккерам и специфический юмор героев сериала. Многие также критиковали авторов за то, что этот научно-фантастический сериал куда менее опирался на науку, чем его предшественники.

Было и множество другой критики. Сериал называли нудным, не соответствующим духу Родденберри и прочим. Споры вокруг «Вояджерa» не стихают среди фанатов «Звёздного пути» до сих пор, но большинство из них склоняются к тому, что «Звёздный путь: Вояджер» — не самый удачный сериал эпопеи. Хотя это мнение не поддавалось статистическому анализу, и можно с уверенностью сказать, что сериал «Звёздный путь: Вояджер» имеет мощную поддержку у фанатов саги.

Культурное влияние 

«Вояджер» примечателен тем, что является наиболее сбалансированным по гендерному принципу сериалом «Звёздного пути» с первой главной героиней женского пола и сильными второстепенными персонажами женского пола, что даёт «Вояджер» наивысший рейтинг теста Бехделя.

В статье о «Вояджере» Иэн Грей написал: «Это была редкая фантастика с тяжёлым оборудованием, построенная не вокруг сильного мужчины, и, что более дерзко, она, похоже, не беспокоилась о том, как фанаты восприняли бы это. На „Вояджере“ женский авторитет предполагался и не подвергался сомнению; женщины демонстрировали сексуальную силу без стыда и гнева, без чувства вины. Даже в большей степени, чем в „Баффи“, дебютировавшая только двумя годами позже. Это было самое феминистское шоу в истории американского телевидения».

Воссоединение 
В разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мае 2020 года актёры «Вояджера» воссоединились для проведения виртуального мероприятия. Воссоединение побило рекорд по сбору средств в рамках одного эпизода передачи «Звезды в доме» (сериал, транслируемый ежедневно в прямом эфире в поддержку The Actors Fund), собрав пожертвования на общую сумму 19 225 долларов США на усилия Фонда актёров по оказанию помощи профессионалам в сфере развлечений, нуждающимся во время пандемии COVID-19.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Star Trek: Voyager . — Официальная страница сериала.
 Star Trek: Voyager . Memory Alpha
 Вояджер. Trekker.ru

Драматические телесериалы США
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы-спин-оффы
Звёздный путь: Вояджер
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы о космических путешествиях
Программы телеканала UPN
Звёздный путь: Сериалы
Телесериалы США, запущенные в 1995 году
Телесериалы США, завершённые в 2001 году
Телешоу, основанные на работах Джина Родденберри
Телесериалы США о путешествиях во времени